Ez a szócikk a világ öt kontinensén valaha gyártott Toyota modelleket sorolja fel.

Európa

Amerika
 Prius C
 Prius

 Prius+
 Matrix
 Corolla
 Camry
 Camry Hybrid
 Avalon
 GT86

 Venza
 FJ Cruiser
 Highlander
 Highlander Hybrid
 4Runner
 Sequoia
 Tacoma
 Tundra

Japán
 bB

 Porte
 Passo
 Passo Sette
 Ractis
 Vitz
 Ist
 Aqua
 Belta
 Sai
 Blade
 Corolla Rumion

 Corolla Axio
 Corolla Fielder
 Premio
 Allion
 Crown Comfort

 Crown Athlete
 Crown Majesta
 Crown Hybrid
 Crown Royal
 Mark X
 Mark X Zio
 Century
 GT86
 Harrier
 Vanguard
 Fortuner
 Land Cruiser
 FJ Cruiser

 Townace
 Probox
 Succeed
 Voxy
 Noah
 Avanza
 Innova
 Isis
 Wish
 Estima
 Vellfire
 Alphard

India
 Etios
 Innova

Afrika
 Corolla
 Fortuner
 Hilux

Ausztrália
 Yaris
 Corolla
 Prius
 Camry
 Camry Hybrid
 Aurion
 Kluger
 Prado
 Land Cruiser

További információk 

Toyota
Autókkal kapcsolatos listák